Бозелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бозелли, Паоло (1838—1932) — итальянский политик и государственный деятель, премьер-министр Италии с 18 июня 1916 года по 29 октября 1917 года.
 Бозелли, Феличе (1650—1732) — итальянский живописец.